Vittone ist der Familienname folgender Personen:
 Amor Vittone (* 1972) südafrikanischer Sänger
 Bernardo Antonio Vittone (1704–1770), italienischer Architekt

Siehe auch:
 Settimo Vittone, italienische Gemeinde in Piemont